Die Saison 2001/02 war die 31. und letzte Spielzeit des Korać-Cup, der von der FIBA Europa ausgetragen wurde.

Den Titel gewann SLUC Nancy Basket aus Frankreich.

Der Korać-Cup wurde nach dieser Saison eingestellt. Die FIBA veranstaltete stattdessen in der Saison 2002/03 die FIBA EuroCup Challenge und später die EuroChallenge.

Modus 
Es nahmen 63 Mannschaften teil. Nach der zweiten Runde spielten diese Teams eine Gruppenphase, die aus acht Gruppen mit je vier Teams bestand. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichten das Achtelfinale, gefolgt vom Viertelfinale, Halbfinale und dem Finale. 

Die Sieger der Spielpaarungen in den Finalrunden wurden in Hin- und Rückspiel ermittelt.

1. Runde (Qualifikation) 
 Hinspiele: 26. September 2001
 Rückspiele: 3. Oktober 2001

|}

2. Runde 
 Hinspiele: 17. Oktober 2001
 Rückspiele: 24. Oktober 2001

|}

Gruppenphase 
 1. Spieltag: 14. November 2001
 2. Spieltag: 5. Dezember 2001
 3. Spieltag: 12. Dezember 2001
 4. Spieltag: 19. Dezember 2001
 5. Spieltag: 9. Januar 2002
 6. Spieltag: 16. Januar 2002

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Achtelfinale 
 Hinspiele: 30. Januar 2002
 Rückspiele: 6. Februar 2002

|}

Viertelfinale 
 Hinspiele: 27. Februar 2002
 Rückspiele: 6. März 2002

|}

Halbfinale 
 Hinspiele: 20. März 2002
 Rückspiele: 27. März 2002

|}

Finale 
 Hinspiel: 10. April 2002
 Rückspiel: 17. April 2002

|}

 Final-Topscorer:  James Robinson (Mineralnye Wody Kuban): 37 Punkte

Siehe auch 
 EuroLeague 2001/02
 FIBA Saporta-Cup 2001/02

Weblinks 
 Geschichte des Korać-Cups auf fibaeurope.com
 Spielplan der Saison 2001/02 auf fibaeurope.com
 Statistik der Saison 2001/02 auf linguasport.com

2001 02
Basketballsaison 2001/02